Valkyrie Profile, es un juego RPG desarrollado por el equipo Tri-Ace/Enix y publicado por Enix, puede referirse a los siguientes títulos:

Valkyrie Profile
Valkyrie Profile 2: Silmeria
Valkyrie Profile: Covenant of the Plume